

Patronyme 

 Gustave Noblemaire (1832-1924), ingénieur des chemins de fer ;
 Georges Noblemaire (1867-1923), homme politique français.

Toponyme 

 Cité Noblemaire à Antibes.